

Biografia 
Terillo è menzionato esclusivamente da Erodoto nel racconto della battaglia di Himera del 480 a.C.: dallo storiografo di Alicarnasso sappiamo che Terillo, figlio di Crinippo, fu scacciato da Imera (città di cui era tiranno) da Terone di Agrigento. Cercò di rientrare in possesso della sua città alleandosi con il cartaginese Amilcare e con Anassilao di Reggio, a cui dette in sposa la figlia Cidippe.

Note

Bibliografia

Fonti primarie 
Erodoto, Storie

Letteratura storiografica

Collegamenti esterni 
 

Tiranni di Himera
Sicelioti